CGU est un sigle qui peut faire référence à :
 conditions générales d'utilisation ;
 , une université située à Claremont dans la banlieue de Los Angeles aux États-Unis ;
 contenu généré par les utilisateurs.

CGU est un code qui peut faire référence à :
 Ciudad Guayana, au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CGU est un codon, qui signifie :
 arginine, selon le code génétique.